Odia kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Wotje Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Ailinglaplap Atoll (atoll i Marshallöarna), Ailinglapalap, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar